Tuhaň può riferirsi a diversi toponimi della Repubblica Ceca:
Tuhaň, comune del distretto di Mělník, in Boemia Centrale
Tuhaň, comune del distretto di Česká Lípa, nella regione di Liberec